Сарнівська сільська рада — Хмельницька область, Волочиський район
 Сарнівська сільська рада — Черкаська область, Монастирищенський район